Exsikkator, auch Exsiccator, (lat. exsiccare ‚austrocknen‘) steht für:
 Exsikkator (Chemie), ein Laborgerät zur Trocknung fester Stoffe
 Exsikkator (Straßenbau), Gerät zur Untersuchung von Asphalt

Exsiccator steht für:
 Exsiccator, ein Konservierungspräparat; siehe Gustav Ritter (Ingenieur)